Osoby o tym nazwisku:
 Alaksiej Kalużny – białoruski hokeista, olimpijczyk
 Iwan Kalużny – radziecki generał 
 Iwan Kalużny – ukraiński piłkarz
 Pawieł Kalużny – radziecki lotnik wojskowy